Towarisch – film tv del 1955 diretto da Hannes Tannert
Towarisch – film tv del 1961 diretto da Max Peter Ammann
Towarisch – film tv del 1966 diretto da Wolfgang Liebeneiner